Akan se poate referi la:
Poporul akan, un grup etnic din Ghana și Coasta de fildeș
Limbile Kwa, o colecție de dialecte a poporului akan
Limbile Tano Centrale, o altă colecție de dialecte a poporului akan
Limba akană, Limba vorbită de poporul akan
Akan (Circumscripție electorală din Ghana)
Districtul Akan, Hokkaidō
Akan, Hokkaidō, oraș din Districtul Akan, Hokkaidō, Japonia
Parcul Național Akan
Complexul Vulcanic Akan, un vulcan in Hokkaidō, Japonia
Lacul Akan, un lac în Hokkaidō, Japonia
Râul Akan, un râu în Hokkaidō, Japonia
 
Akan, Wisconsin, un oraș în Statele Unite ale Americii
Akan, Burma, un sat în statul Mon, Burma (Myanmar)
Akan, fiul lui Ezer, un personaj menționat în Cartea Genezei
Akan (あかん) este un cuvânt japonez în dialect Kansai, cu semnificația "în nici un caz".